Kopyciński ist der Familienname folgender Personen:

Sławomir Kopyciński (* 1975), polnischer Politiker